Доња Ливадица је насеље у Србији у општини Велика Плана у Подунавском округу. Према попису из 2011. било је 1709 становника.

Демографија 
У насељу Доња Ливадица живи 1676 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,6 година (41,5 код мушкараца и 45,5 код жена). У насељу има 587 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,50.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Великој Плани
Насељена места у Подунавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији